Санаткумара  — один из четырёх кумаров
 Санат Кумара — самый главный из  в теософии.